Enumeration oder Aufzählung steht für:

 die Definition eines Rechtsbegriffs durch abschließende Aufzählung, siehe Enumerationsprinzip
 eine rhetorische Figur: erschöpfende Aufzählung der Teile eines übergeordneten Ganzen, siehe Enumeratio
 eine syntaktische Konstruktion beim Satzbau, siehe Kommaregeln #Aufzählungen
 ein Datentyp mit endlichem Wertebereich, siehe Aufzählungstyp

Enumerator steht für:
 Enumerator, ein Iterator im .NET-Framework, siehe Iterator #C# und andere .NET-Sprachen

Siehe auch: